O Prêmio Grammy para Melhor Performance de Metal é um prêmio criado em 1990 para as melhores músicas do Metal.

Recipients

Ganhadores

Melhor Desempenho de Metal
Subcultura heavy metal
Prêmios estabelecidos em 1990